Сан Фермин има више значења:

 Сан Фермин
 Сан Фермин (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Фермин, Гвадалупе Маиз Терена (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Фермин (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Фермин (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Фермин (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Фермин (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Фермин (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Фермин (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Фермин (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Фермин (Мазатан), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Фермин (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Фермин (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику